Il existe plusieurs édifices répondant au nom de château de Boissezon, tous deux situés dans le département du Tarn : 

 Le château de Boissezon à Boissezon ;
 Le château de Boissezon à Murat-sur-Vèbre.

